Hans Cramer ist der Name folgender Personen:

* Hans Cramer (1896–1968), deutscher General
 Hans Cramer (SA-Mitglied) (1904–1945), deutscher SA-Brigadeführer und Politiker (NSDAP)
 Hans-Jürgen Cramer (* 1951), deutscher Manager

Siehe auch:
 Hans Kramer